Узундере, узундара — закавказький народний танець.

Топонім 

 Узундере — місто в провінції Ерзурум.
 Узундере — село в районі Кешк в провінції Айдин.
 Узундере — село в районі Хасанкейф у провінції Батман.

Див. також 
 Узундара (значення)